Głowno (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Zgierski
 Głowno (stad), een stad in bovenstaande gemeente